Saulnières (Eure-et-Loir)
 Saulnières (Ille-et-Vilaine)
ook:
Saunières,  Saône-et-Loire